Taras Bulba (russisch Тарас Бульба) steht für:

 Taras Bulba (Erzählung), Erzählung von Nikolai Wassiljewitsch Gogol (1835)
 Taras Bulba (Ballett), Ballett von Reinhold Glière
 Taras Bulba (Oper), Oper von Mykola Lyssenko
 Taras Bulba (Rhapsodie), Rhapsodie für Orchester von Leoš Janáček 
 Taras Bulba (1924), deutscher Spielfilm 
 Taras Bulba (1936), französischer Spielfilm
 Taras Bulba (1962), US-amerikanischer Spielfilm
 Taras Bulba (2009), russischer Spielfilm
 Taras Bulba (Musikprojekt), deutsches Musikprojekt 
 Taras Bulba (Schiff), russisches Flusskreuzfahrtschiff (1958) 
 Taras Borowez, ukrainischer Widerstandskämpfer; Pseudonym Taras Bulba